Anas steht für:

 die Gattung Anas, heute Eigentliche Enten, eine Vogelgattung
 Anas (Name), arabischer männlicher Vorname
 Anas, in der Antike der lateinische Name des Flusses Guadiana in Spanien

Anas ist der Familienname folgender Personen:
 Muhammed Anas (* 1994), indischer Sprinter
 Omar Anas (* 1933), sudanesischer Sportschütze

ANAS steht für:

Siehe auch:
 Annas